Albert Duvaleix (1893 - 1962), acteur français
 Christian Duvaleix (1923 - 1979), scénariste et réalisateur français
 Paul Duvaleix (1929 - 2005), homme politique français